Dainton ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Dainton (geborene Barbara Joyce West; 1911–2007), Überlebende des Titanic-Untergangs
 Frederick Sydney Dainton (1914–1997), britischer Chemiker
 Patricia Dainton (* 1930), britische Schauspielerin
 John Dainton (* 1947), britischer Physiker